Елинка — название рек:

 Елинка (приток Лопасни) — в Московской области России
 Елинка (приток Иленьки) — в Свердловской области России
 Елинка (приток Юсьвы) — в Пермском крае России
 Елинка (русло Снова) — в Черниговской области Украины